Яановская церковь (, ) — название ряда церквей в странах Прибалтики. Посвящена Иоанну Крестителю.
 Яановская церковь в Валге
 Яановская церковь в Вильянди
 Яановская церковь в Канепи
 Яановская церковь в Нарве (не сохранилась)
 Яановская церковь в Таллине
 Яановская церковь в Тарту
 Яановская церковь в Хаапсалу

См. также 
Церковь Святого Иоанна